Towarzystwo Przyjaciół Aleksandrowa Łódzkiego (TPA)

TPA to organizacja społeczna działająca w Aleksandrowie Łódzkim, skupiająca miłośników przeszłości tego miasta i działaczy lokalnych. Zostało powołane podczas II Zjazdu Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Aleksandrowie w 1979 roku. Skupia m.in. lokalnych działaczy oświatowych. Cele Towarzystwa to: dokumentowanie współczesnego życia miasta, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o jego historii oraz aktywizowanie społeczności lokalnej w celu rozwijania działalności społeczno-kulturalnej. Pierwszym prezesem TPA był, nieżyjący już, Józef Pierlejewski, emerytowany dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Aleksandrowie, drugim - Stanisław Lichwała, a trzecim - Teresa Stasiak. Od 13 maja 1983 roku Towarzystwo współorganizuje doroczne Dni Aleksandrowa. Zdanie TPA liczy się np. przy zmianach nazw ulic czy innych inicjatywach lokalnych. Najważniejszą publikacją Towarzystwa jest rocznik lokalny pt. „Aleksandrów wczoraj i dziś”, wydawany od 1983 roku do chwili obecnej. Wydawnictwo to jest prawdziwą kopalnią wiedzy o mieście dla uczniów, nauczycieli, historyków i innych mieszkańców tego miasta. Publikacja ta spotkała się ostatnio z bardzo życzliwymi recenzjami ze strony łódzkiego środowiska historyków. W 1992 roku TPA wydało małą monografię historyczną Aleksandrowa pt. „Aleksandrów Łódzki. Zarys dziejów 1816-1948”, autorstwa Heleny Tukaj i Janusza Wróbla. Trwa zbiórka materiałów do planowanej publikacji albumowej na temat dziejów Aleksandrowa. Aktualnym prezesem Towarzystwa Przyjaciół Aleksandrowa (został wybrany w dniu 25 lutego 2006 r.) jest Leszek Pierlejewski, były zastępca burmistrza Aleksandrowa i radny, związany z KO „Solidarność” a następnie z Aleksandrowską Akcją Społeczną, od 27 listopada 2006 r. przewodniczący Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim. Redaktorem rocznika „Aleksandrów wczoraj i dziś” jest Zenon Kozanecki, były dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie i działacz harcerski.

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona internetowa TPA
Rocznik TPA „Aleksandrów Wczoraj i Dziś”

Towarzystwo Przyjaciół Aleksandrowa Łódzkiego
Organizacje w województwie łódzkim
A